Tito Quíncio Flaminino, cônsul romano em 198 a.C. e vencedor da Segunda Guerra Macedônica e da Guerra contra Nábis.
 Tito Quíncio Flaminino (cônsul em 150 a.C.), cônsul romano em 150 a.C., filho ou sobrinho do anterior.
 Tito Quíncio Flaminino (cônsul em 123 a.C.), cônsul romano em 123 a.C., filho do anterior.

Desambiguações de antropônimos